Osoby noszące nazwisko Badji:
 Badara Badji (ur. 1994) – senegalski piłkarz
 Fayçal Badji (ur. 1973) – algierski piłkarz
 Mbaye Badji (ur. 1976) – senegalski piłkarz
 Stéphane Badji (ur. 1990) – senegalski piłkarz